Le mot Cavia peut signifier : 
Cavia, un genre de Rongeurs de la famille des Cavidés.
Cavia (Burgos), une commune d'Espagne de la province de Burgos dans la communauté autonome de Castille-et-León.
Cavia (entreprise) était un développeur de jeux vidéo japonais basé à Tokyo.